Мало́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 5,61 км². Население — 379 человек (на 2010 год). Расстояние — 93 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Викентий Сарагосский.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы